Kovárník je příjmení, jež nosí více osobností:

 Mužské varianty
 Jiří Kovárník (* 1965) – bývalý český fotbalista, útočník; trenér mládeže.

 Ženské varianty
 Marie Kovárníková (1914–1942) – přítelkyně Jana Kubiše, podporovatelka parašutistů z paradesantní skupiny Anthropoid

Externí odkazy